Холева (герб) (1408) — польский дворянский герб, включающий 113 фамильных родов.
 Холева, Матвей (; ; XII век) — краковский епископ в 1143—1165 годы; в хронике Викентия Кадлубка персонаж, беседующий с другим епископом (гнезненским) Иоанном.
 Холева, Николай Иосифович (1858—1899) — российский адвокат.

См. также 
 Холевая кислота

Примечания